Brackenhoffer peut désigner :
 Joachim Brackenhoffer (1575-1656), orfèvre et plusieurs fois ammestre de Strasbourg
 Élie Brackenhoffer
 Hôtel Brackenhoffer
 Jacques-Frédéric Brackenhoffer (1759-1838), maire de Strasbourg
 Jean-Jérémie Brackenhoffer (1723-1789), professeur de mathématiques